Dełwino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Dełwino – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali

Zobacz też 
 Delvinë – miasto w Albanii